Formal puede hacer referencia a:

 El cálculo formal.
 La gramática formal; en lógica matemática, ciencias de la computación y lingüística teórica, estructura con un conjunto de reglas de formación que definen las cadenas de caracteres admisibles en un determinado lenguaje formal o lengua natural. 
 El lenguaje formal; en matemáticas, lógica y ciencias de la computación, lenguaje cuyos símbolos primitivos y reglas para unir esos símbolos están formalmente especificados.
 El método formal; en ingeniería de software, método para la construcción y análisis de modelos matemáticos que permitan una automatización del desarrollo de sistemas informáticos.
 El sistema formal; en lógica, matemáticas, informática, teoría de la información y estadística, formalización rigurosa y completa del concepto de sistema axiomático.
 La verificación formal; en lenguaje lógico, método de validación estática.

Además, puede referirse a:
 La equivalencia dinámica y la equivalencia formal, dos técnicas de traducción.

Enlaces externos